Битва под Подгайцами:

 Битва под Подгайцами (1667)
 Битва под Подгайцами (1698)